Hequ peut désigner
Très généralement, le Xian de Hequ, district administratif de la province du Shanxi en Chine
Le Hequ (cheval), une race chevaline chinoise